

Patronymes 
Samsonov (masculin ; ) ou Samsonova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandre Samsonov (1859-1914), officier russe
 Nikolaï Samsonov (1882-1969), biologiste russe
 Samson Samsonov (1921-2002), réalisateur et scénariste soviétique et russe
 Zinaida Samsonova (1924-1944), Héroïne de l'Union soviétique
 Sergueï Samsonov (1978-), joueur de hockey
 Vladimir Samsonov (1976-), pongiste biélorusse

 Liudmila Samsonova (1998-), joueuse de tennis russe
 Zinaida Samsonova (1924-1944), sergent-chef soviétique

Patronyme russe